Фермон может означать:
 Фермон — древний город в греческой области Этолия.
 Фермон — город в области Кот-Нор, Канада.